One Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer 

in Australien:
 One Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 One Mile Creek (Coongan River), Nebenfluss des Coongan River in Western Australia

in Neuseeland:
 One Mile Creek (Lake Wakatipu), Zulauf des Lake Wakatipu in Queenstown, Otago, Südinsel